La competició de dobles masculins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atlanta de 1996. La competició es realitzà al Stone Mountain Tennis Center de Stone Mountain sobre pista dura.

Hi participaren 32 parelles.

Classificació

Caps de sèrie 

  Todd Woodbridge / Mark Woodforde 
  Grant Connell / Daniel Nestor 
  Jacco Eltingh / Paul Haarhuis 
  Jonas Björkman / Nicklas Kulti 

  Jiří Novák / Jan Vacek 
  Ellis Ferreira / Wayne Ferreira 
  Javier Frana / Luis Lobo 
  Byron Black / Wayne Black

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre doble masculí a Atlanta 1996  a ITF 
 Quadre doble masculí a Atlanta 1996  a sports-reference 

Masculi Doble